Tetradiclidaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Tetradiclidaceae ingår i ordningen kinesträdordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tetradiclidaceae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdordningen
Tetradiclidaceae